Білобородов Опанас Павлантійович ( 31 січня 1903 —  1 вересня 1990) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал армії.
 Білобородов Іван Федорович — Герой Соціалістичної Праці.